— японская актриса, певица и сэйю. Работает в фирме Office Osawa. Ее дебютный сингл «Hoshizora Destination» был выпущен 25 апреля 2012 года.

Биография 
Начинала Ханадзава как актриса, играя детские роли в ТВ-драмах. Первая эпизодическая роль в аниме была в 2003 году, а регулярно работать в качестве сэйю она начала с 2006 года, сыграв главную роль в аниме Zegapain.

Ханадзава поступила в университет в 2007 году, в то же время она начала карьеру как сейю. Она озвучила главного персонажа в Kobato., Суу в Darker than Black, Надэко Сэнгоку в Monogatari, Ангел/ Канадэ Татибана в Angel Beats и Анри Сонохара в «Дюрарара!!». Она окончила университет в 2011 году и в том же году стала сейю. В конце 2010 года она была приглашена на Anime Festival Asia в Сингапуре.

23 февраля 2012 года было объявлено, что Ханадзава запустит свой официальный сайт. Несколько дней спустя, во время ивента в честь ее соло дебюта она объявила что выпустит четыре сингла в течение года: «Hoshizora Destination» (), выпущенный 25 апреля, «Hatsukoi No Oto» (), выпущенный 18 июля, «Happy Endings», выпущенный 24 октября и послужил в качестве эндинга аниме Zetsuen no Tempest, и «Silent snow», выпущенный 16 января 2013 года. Ее первый альбом Claire был выпущен 20 февраля 2013 года, а ее второй альбом 25 был выпущен 26 февраля 2014 года. В апреле 2015 года она выпустила альбом под названием Blue Avenue, а 3 мая отправилась в концертный тур, начавшийся в Nippon Budokan. Blu-ray релиз шоу, Live Avenue Kana Hanazawa в Будокане, занял шестое место по продажам.

На 9-ой премии Seiyu Awards, Кана получила награду в категори «Лучшая актриса второго плана». Позже она получила премию журнала Newtype за лучшую голосовую актрису Hanazawa starred in her first live-action feature film .. Ханадзава снялась в своем первом полнометражном фильме Kimi ga Inakucha Dame Nanda ().тЕё видео позже заняло десятое место в чарте дисков Blu-ray Oricon. Кана перешла в звукозаписывающий лейбл Sacra Music под управлением Sony Music Entertainment Japan в апреле 2017 года.

Личная жизнь 
18 февраля 2017 года стало известно, что Кана встречается с сэйю Кэнсё Оно. 8 июля 2020 года они объявили о том, что поженились.

Список ролей

Аниме-сериалы 

2003
 «Изгнанник» — Холли Мэдсен

2006
 Zegapain — Рёко Каминаги

2007
 Getsumen To Heiki Mina — Нанкору Хадзэми / Мина Минадзуки
 Higurashi no Naku Koro ni — Сатоси Ходзё
 Mushi-Uta — Сиика Аммото
 Potemayo — Потэмаё
 Sketchbook: Full Color’s — Сора Кадзивара

2008
 Gunslinger Girl -II Teatrino- — Анжелика
 Kannagi — Дзангэ-тян
 Kemeko DX — Рико А. Андроидз
 Kyoran Kazoku Nikki — Юка Мидарэдзаки
 Sekirei — Кусано
 Someday's Dreamers — Сора Судзуки
 Strike Witches — Сува Амаки
 To Love-Ru — Микан Юки
 «Блассрейтер» — Элея

2009
 A, Reimondo! — Луиза
 Aoi Hana — принц, дети
 Asu no Yoichi! — Кагомэ Икаруга
 Bakemonogatari — Сэнгоку Надэко
 Basquash! — Коко Джей-Ди
 Darker Than Black: Ryuusei no Gemini — Суо Павлюченко
 Kobato. — Кобато Ханато
 Pandora Hearts — Шерон Рейнсворт
 Sora no Manimani — Ан Юкиэ
 The Tower of Druaga: the Aegis of Uruk — Хэнаро
2010
 Angel Beats! — Канадэ Татибана
 Asobi ni Iku yo! — Аой Футаба
 B-gata H-kei — Маю Мияно
 Broken Blade — Клео Сабурафу
 Durarara!! — Анри Сонохара
 Kami nomi zo Shiru Sekai — Сиори Сиомия
 Princess Jellyfish — Цукими Курасита
 Ladies versus Butlers! — Айсэ Хадим
 Occult Academy — Кодзуэ Нарусэ
 OreImo — Рури Гоко (Куронэко)
 Otome Youkai Zakuro — Сусукихотару
 Seikimatsu Occult Gakuin — Кодзуэ Нарусэ
 Sekirei -Pure Engagement- — Кусано
 The Qwaser of Stigmata — Фумика Митарай
 To Love-Ru 2 — Микан Юки
 To Aru Kagaku no Railgun — Харууэ Эри
 «Староста-горничная» — Сакура Ханадзоно

2011
 Blue Exorcist — Сиэми Морияма
 Bibliotheca Mystica de Dantalian — Хью Энтони (ранние годы)
 Denpa Onna to Seishun Otoko — Ханадзава-сан
 Dog Days — Нуар Винокакао
 Fractale — Нэсса
 Freezing — Лана Линчен
 Guilty Crown — Аясэ Синомия
 Hen Zemi (2011) — Нанако Мацутака
 IS (Infinite Stratos) — Шарлотта Дюноа
 Kamisama Dolls — Махиру Хюга
 Last Exile: Ginyoku no Fam — Алвис Гамильтон
 Mayo Chiki! — Курэха Сакамати
 Morita-san wa Mukuchi (ТВ-1 и 2) — Маю Морита
 Moshidora — Юки Мията
 Ro-Kyu-Bu! — Томока Минато
 Steins;Gate — Маюри Сиина
 The iDOLM@STER — Эри Мидзутани
 The Qwaser of Stigmata — Фумика Митараи
 Yakimochi Caprice — Нова
 «Страна чудес смертников» — Сиро
 «У меня мало друзей» — Кобато Хасэгава

2012
 Aquarion Evol — Джессика Вонг
 Binbougami ga! — Итико Сакура
 Black Rock Shooter — Мато Курои
 Campione! — Юри Мария
 Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi — Масако
 Danball Senki — Ран Ханасаки
 Dog Days 2 — Нуар Винокакао
 Hagure Yuusha no Estetica — Кудзуха Домото
 Inu × Boku SS — Карута Роромия
 Magi: The Labyrinth of Magic — Лянь Гунюй (Когёку Рэн)
 Mobile Suit Gundam AGE — Стоун Ромари
 Mouretsu Pirates — Тиаки Курихара
 Nagareboshi Lens — Риса Хаканаго
 Nisemonogatari — Надэко Сэнгоку
 Psycho-Pass — Аканэ Цунэмори
 Saki: Achiga-hen - Episode of Side-A — Куро Мацуми
 Sengoku Collection — Иэясу Токугава
 Shinsekai Yori — Мария Акидзуки
 Shirokuma Cafe — панда Мэймэй
 Sket Dance — Сая Агата
 To Love-Ru 3 — Микан Юки
 Teekyuu (ТВ-1 и 2) — Маримо Бандо
 Zetsuen no Tempest — Айка Фува
 Zetman — Коноха Амаги
 «Чудовище за соседней партой» — Тидзуру Осима

2013
 Choujigen Game Neptune: The Animation — Пурурут
 Coppelion — Аой Фукасаку
 Freezing — Лана Линчен
 IS (Infinite Stratos) — Шарлотта Дюноа
 Kami nomi zo Shiru Sekai — Сиори Сиомия, Минерва
 Kotoura-san — Юрико Мифунэ
 Little Busters! — Муцуми Сугинами
 Machine-Doll wa Kizutsukanai — Хотару
 Magi: The Kingdom of Magic — Лянь Гунюй (Когёку Рэн)
 Monogatari Series: Second Season — Надэко Сэнгоку
 Nagi no Asukara — Манака Мукаидо
 OreImo 2 — Рури Гоко (Куронэко)
 Ro-Kyu-Bu! — Томока Минато
 Sasami-san@Ganbaranai — Кагами Ягами
 Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! — Дзюри Санада
 Teekyuu (ТВ-3) — Маримо Бандо
 To Aru Kagaku no Railgun — Эри Харууэ
 Tokyo Ravens — Нацумэ Цутимикадо
 WataMote — Ю Нарусэ
 Zettai Bouei Leviathan — Сиропп
 «У меня мало друзей» (ТВ-2) — Кобато Хасэгава

2014
 Akame ga Kill! — Серью Юбикитас
 Buddy Complex — Маюка Насу
 Bokura wa Minna Kawaisou — Рицу Каваи
 Break Blade — Клео Сабраф
 D-Frag! — Рока Сибасаки
 Kagerou Project — Марри Кодзакура
 Kanojo ga Flag wo Oraretara — Мэгуму Тодзокуяма
 Mahouka Koukou no Rettousei — Маюми Саэгуса
 My Neighbor Seki — Руми Ёкой
 Mekakucity Actors — Мари Кодзакура
 Nisekoi — Косаки Онодэра
 Nourin — Минори Накадзава
 Parasyte — Сатоми Мурано
 Psycho-Pass 2 — Аканэ Цунэмори
 Ryuugajou Nanana no Maizoukin — Дарк Хосино
 Seikoku no Dragonar — Джессика
 Shin Megami Tensei: Persona 4 — Мари
 Space Dandy — Адели
 Tokyo Ghoul — Ридзэ Камисиро
 Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru — Соноко Ноги
 Wake Up, Girls! — Анна
 World Conquest Zvezda Plot — Наташа Васильченко (Профессор Ум)
 World Trigger — Китора Ай

2015
 Denpa Kyoushi — Рэйко Мукё
 Durarara!! (ТВ-2 и 3) — Анри Сонохара
 Dog Days 3 — Нуар Винокакао
 Teekyuu (ТВ-4) — Маримо Бандо
 To Love-Ru 4 — Микан Юки
 Prison School — Хана Мидорикава
 Junketsu no Maria — Иезекииль
 Juuou Mujin no Fafnir — Крест Фирилл
 Nisekoi 2 — Косаки Онодэра
 Yamada-kun to 7-nin no Majo — Асука Микото

2016
 Durarara!! (ТВ-4) — Анри Сонохара

2017
 Animegatari — Бэйбэй Ян
 Gabriel Drop-Out — Рафиэль Эйнсворт Сихара
 Koi to Uso — Мисаки Такасаки
 Tsurezure Children — Юки Минагава

2018
 Hataraku Saibou — эритроцит AE3803
 Sora Yori mo Tooi Basho — Сирасэ Кобутидзава
 Steins;Gate 0 — Маюри Сиина

2019
 Date A Live III — Риннэ Соногами (Фантом)
 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Мицури Канродзи
 Senryu Girl — Нанако Юкисиро

2020
 Drifting Dragons — Ванабэл
 Sing "Yesterday" for Me — Синако Мориномэ
 Gleipnir — Елена Аоки
 The Case Files of Jeweler Richard — Акико Танимото
 With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun — Ину-кун

2021
 Gekidol — Каору Сакакибара
 Kemono Jihen — Инари

2023
 Kubo Won’t Let Me Be Invisible — Нагиса Кубо

 Полнометражные фильмы 

2009
 Cencoroll — Юки

2010
 Gekijouban Bungaku Shoujo — Токо Амано
 Break Blade — Клео Сабраф
 «Повелители терний» — Касуми Исики

2012
 Gekijouban Ao no Exorcist — Сиэми Морияма
 Inazuma Eleven GO vs. Danbouru Senki W — Ран Ханасаки
 Nerawareta Gakuen — Кахори Харукава
 Blood-C — Хиро Цукияма

2013
 Aura: Maryuuinkouga Saigo no Tatakai — Рёко Сато
 Gekijouban Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Deja vu — Маюри Сиина
 «Сад изящных слов» — Юкари Юкино

2014
 Mouretsu Pirates: Abyss of Hyperspace — Akuu no Shin’en — Тиаки Курихара
 Wake Up, Girls! Shichinin no Idol — Анна

2015
 Gekijouban Psycho-Pass — Аканэ Цунэмори
 Shisha no Teikoku — Хэдали Лилит

2016
 «Твоё имя» — Юкари Юкино

 OVA 

2006
 Dai Mahou Touge — Потару

2008
 Shina Dark — Kuroki Tsuki no Ou to Souheki no Himegimi — Марпл Мэтью Мальтус

2009
 Bungaku Shoujo — Kyou no Oyatsu~Hatsukoi~ — Токо Амано
 To Love-Ru — OVA — Микан Юки

2010
 Black Rock Shooter OVA — Мато Курой
 Bungaku Shoujo: Memoire — Токо Амано
 Hen Zemi — Нанако Мацутака
 Megane na Kanojo — Титосэ Курамото
 Mahou Sensei Negima!: Mou Hitotsu no Sekai — Extra Mahou Shoujo Yue — Беатрикс Монро
 Seikon no Qwaser: Jotei no Shouzou — Микан Юки
 To Love-Ru — OVA — Микан Юки

2011
 .hack//Quantum — Асуми Аида/Сакуя
 Asobi ni Iku yo! OVA de Asobi ni Kimashita!! — Аой Футаба
 Baby Princess 2D Paradise 0 — Мидзуки Амацука
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai: Yaminabe wa Bishoujo ga Zannen na Nioi — Кобато Хасэгава
 Fate/Prototype — Аяка Садзё
 IS: Infinite Stratos Encore — Koi ni Kogareru Rokujuusou OVA — Шарлотта Дюноа
 Morita-san wa Mukuchi OVA — Маю Морита
 Mayo Elle Otoko no Ko — Ицуки Канадэ

2012
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai Add-on Disc — Кобато Хасэгава
 Nagareboshi Lens — Риса Ханакаго
 Mahou Sensei Negima! Anime Final — Беатрикс Монро
 To Love-Ru Darkness — Микан Юки

2013
 Mobile Suit Gundam AGE — Стоун Ромари
 Sket Dance — Сая Агата
 Tonari no Kaibutsu-kun — Тидзуру Осима
 To Love-Ru Darkness — Микан Юки
 Ro-Kyu-Bu! Himitsu no Otoshimono — Томока Минато

2014
 Ro-Kyu-Bu! Himitsu no Otoshimono — Томока Минато
 Infinite Stratos 2: World Purge-hen — Шарлотта Дюноа
 Nisekoi OVA — Косаки Онодэра
 Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! — Ю Нарусэ
 Yamada-kun to 7-nin no Majo — Аска Микото

2015
 Sousei no Akuerion EVOL — Джессика Вонг
 Nisekoi — Косаки Онодэра
 To Love-Ru Darkness — Микан Юки

2016
 Prison School OVA — Хана Мидорикава

2018
 Hataraku Saibou — эритроцит АЕ3803

ONA 
2008
 Xam'd: Lost Memories — Хиираги

2010
 Yutori-chan — Сиори Цумэкоми

2013
 Go! Go! Kadendanshi — Дриянна

Дискография

Альбомы

Синглы

Туры 
 Kana Hanazawa concert tour 2019 (2019, в Японии и Китае)

Премии

Примечания

Ссылки 
 Персональный блог Ханадзавы Каны
 Профиль на Office Oosawa
 Профиль актрисы на сайте «Yahoo».

Актрисы озвучивания Японии